Moosbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Moosbach (Oberpfalz), Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Moosbach (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Moosbach (Nordrach), Ortsteil der Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis,  Baden-Württemberg
 Moosbach (Feucht), Ortsteil des Marktes Feucht, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Moosbach (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Moosbach (Hawangen), Ortsteil der Gemeinde Hawangen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Moosbach (Lachen), Ortsteil der Gemeinde Lachen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Moosbach (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Moosbach (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Moosbach (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moosbach (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

 Moosbach (Gemeinde Moosbach, Oberösterreich), Hauptort und Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Moosbach (Gemeinde Sankt Nikola), Ortsteil von St. Nikola an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Moosbach (Gemeinde Türnitz), Ortsteil von Türnitz, Niederösterreich
 Moosbach, Siedlung der Gemeinde Schwarzhäusern im Oberaargau, Kanton Argau

Baulichkeiten:
 Schloss Moosbach (Innviertel), abgekommenes Schloss in der Gemeinde Moosbach, Oberösterreich

Gewässer, teils mit Moosbachtal:

 Moosbach (Aare), linker Zufluss der Aare bei Schwarzhäusern, Kanton Bern
 Moosbach (Abens), linke Zufluss der Abens bei Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern 
 Moosbach (Alb) – zwei Zuflüsse der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) im Stadtgebiet von  St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Moosbach (Alb, Im Hüttlebuck), linker Zufluss im Albstausee nach dem Wohnplatz Im Hüttlebuck des zentralen Stadtteils 
 Moosbach (Alb, Unterkutterau), rechter Zufluss bei Unterkutterau, Stadtteil Schlageten
 Moosbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer nahe Scherenau, Gemeinde Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Moosbach (Angenbach), rechter Oberlauf des Angenbachs bis Happach, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Moosbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha bei Katharinenthal, Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Moosbach, Oberlaufname des Auer Bach (Schlierach), linker Zufluss der Schlierach bei Haidmühl, Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Moosbach (Biberbach), rechter Zufluss des Biberbachs (zum Riedgraben, zur Biber, zum Hochrhein) bei Binningen, Gemeinde Baienfurt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Moosbach (Chiemsee), südlicher Zufluss des Chiemsees im Irschener Winkel bei Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosbach (Chrebsbach),linker Zufluss des Chrebsbachs (zur Sihl) bei Thalwil, Kanton Zürich
 Moosbach, Oberlaufname des Parisbachs (zum Dorfbach; Surb) bei Schöfflisdorf, Kanton Zürich
 Moosbach (Deutsche Thaya), linker Zufluss der Deutschen Thaya bei Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Moosbach (Drakestraße), Zufluss zur Drakestraße auf der Fildes-Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Moosbach, Oberlauf der Ebrach (Attel) bis in den Egglburger See bei Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Moosbach (Ehn), linker Zufluss der Ehn bei Ottrott, Frankreich
 Emmelhofer Moosbach, rechter Zufluss des Eckbachs (zur Schwarzach) gegenüber Seers, Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg
 Moosbach (Fellibach), rechter Zufluss des Fellibachs (zur Reppisch) bei Türlen (Hausen am Albis), Kanton Zürich
 Moosbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab in Mitterlind, Gemeinde Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Moosbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot und Abfluss des Fenersees in Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Moosbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zum Rotkreuzgraben, als Alter Werkkanal zur Isar) an der Autobahnauffahrt Moosburg Süd, Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern
 Moosbach (Glatt) rechter Zufluss der Glatt in Wallisellen, Kanton Zürich
 Moosbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn (zur Mangfall) bei Mietraching, Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosbach (Große Steinach), rechter Zufluss der Großen Steinach (linker Oberlauf der Premich) bis zur Neumühle, Gemeinde Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Korrektur
 Moosbach (Große Tulln), linker Zufluss der Großen Tulln bei Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Moosbach (Hartlaber), rechter Zufluss der Hartlaber bei Sünching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Moosbach (Hasel), rechter Zufluss der Hasel bei Gensbourg, Gemeinde Oberhaslach, Frankreich
 Moosbach (Horn), rechter Zufluss des Hornbachs bei der Schwingmuehle, Gemeinde Hanviller, Lothringen, Frankreich
 Moosbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm in Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Moosbach (Inn, Rosenheim), linker Zufluss des Inns im kreisfreien Rosenheim, Bayern, und linker Abzweig des Kirchbachs bei Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosbach (Inn, Stans), linker Zufluss des Inns in Stans, Bezirk Schwaz, Tirol
 Moosbach (Isar), rechter Zufluss zur Isar bei Ascholding, Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Moosbach, anderer Name (insbesondere am Oberlauf bis zum Schwarzensee) des Schwarzenbach (Ischl)  linker Zufluss der Ischler Ache bei Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Moosbach (Jonenbach) – zwei Zuflüsse des Jonenbachs (zur Reuss) im Bezirk Affoltern, Kanton Zürich; flussabwärts:
 Moosbach (Jonenbach, Rifferswil), rechter Zufluss bei Rifferswil
 Moosbach (Jonenbach, Affoltern am Albis), linker Zufluss in Zwillikon, Gemeinde Affoltern am Albis
 Oberer Moosbach, rechter Zufluss des Kreuzweiherbachs (zum Bollenbach, zur Argen) nach dem Langensee, Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Moosbach (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs (zur Dürrach) bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Moosbach (Lochbach), linker Zufluss des Lochbachs bei Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Innviertel, Oberösterreich, der in die Mühlheimer Ache entwässert
 Moosbach (Lüder), rechter Zufluss der Lüder (zur Fulda) bei Zahmen, Gemeinde Grebenhain, Vogelsbergkreis, Hessen
 Moosbach, anderer Name des Festenbachs, linker Zufluss der Mangfall bei Thalmühl, Gemeinde Warngau im Landkreis Miesbach, Bayern
 Moosbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall gegenüber Binder, Gemeinde Valley im Landkreis Miesbach, Bayern; ist Abfluss des Seehamer Sees
 Moosbach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach in Mosbach, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Moosbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf der zunächst noch Rothach genannten Rotach) bis in Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Moosbach, Oberlaufname des Floobachs (zur Murg) in Fischingen, Kanton Thurgau
 Moosbach (Obere Argen), linker Zufluss der Oberen Argen bei Neuravensburg,  Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Moosbach (Rosanna), rechter Zufluss der Rosanna bei St. Anton am Arlberg, Bezirk Landeck, Tirol
 Moosbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbach (Riß, Biberach) vor Zweifelsberg, Gemeinde Mittelbiberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Moosbach (Rothbach), Zufluss des Rothbachs bei Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Moosbach (Rothenbach), linker Zufluss des Rothenbachs, einem Zufluss des Schwarzbachs, bei Stürzelbronn, Lothringen, Frankreich
 Moosbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (zum Inn bei Rott am Inn) bei der Rottmühle, Gemeinde Schechen, beide Orte im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosbach (Schafbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Schafbachs (zum Wittigbach) nach Kirchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Moosbach (Schobbach), linker Zufluss der Schobbach (zur Glotter) nach Gundelfingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Moosbach (Schwarzach, Ravensburg), linker Zufluss der Schwarzach (zur Schussen) bei Gutenfurt, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Moosbach (Schwarzach, St. Veit in Defereggen), linker Zufluss der Schwarzach (zur Isel) bei Moos, Gemeinde St. Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Moosbach (Sempt), linker Zufluss der Sempt bei Bergham, Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Moosbach (Silberbergbach), rechter Zufluss des Silberbergbachs (zum Sibletenbach; Chindismülibach; Mönchaltorfer Aa) bei Ottikon (Gossau), Kanton Zürich
 Moosbach (Sittenbach), rechter Zufluss des Sittenbachs (zur Pegnitz) in Dietershofen, Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Moosbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Sihl) bei Schweikhof (Hausen am Albis), Kanton Zürich
 Moosbach, Name des Mülibach (zur Thur) in Adlikon bei Andelfingen, Kanton Zürich
 Moosbach (Tiefenbach) oder vielleicht Buttentobelbächle, linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) aus dem Moosbacher Wald von Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Moosbach, Abschnittsname des Überseer Bachs von Grassau bis Übersee, beide Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosbach (Warme Steinach), rechter Zufluss der Warmen Steinach in Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Moosbach (Wettbach), rechter Zufluss des Wettbachs (zur Steinach, zur Eyach, zum Neckar) nach Roßwangen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Moosbach (Wiedenbach), rechter Zufluss des Wiedenbachs (zur Wiese) unterhalb von Wieden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Moosbach (Wiesbach, Ellighofen), linker Zufluss des Wiesbachs (zum Lech) in Ellighofen, Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Moosbach (Wiesbach, Wendelsheim), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) in Wendelsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz.
 Moosbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbachs (zur Töss) bei Oberembrach, Kanton Zürich
 Moosbach (Wissenbach), rechter Zufluss des Wissenbachs (zur Töss) bei Weisslingen, Kanton Zürich
 Moosbach (Wolfegger Ach) – zwei Zuflüsse der Wolfegger Ach im Gebiet der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Moosbach (Wolfegger Ach, Rempertshofen), linker Zufluss auf dem Namensabschnitt Immenrieder Ach vor Rempertshofen
 Moosbach (Wolfegger Ach, Kißlegg), rechter Zufluss auf dem Namensabschnitt Kißlegger Ach in Kißlegg selbst
 Moosbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Wössener Bachs (zur Tiroler Achen) bis Brem, Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosbach (Wüeribach), rechter Zufluss des Wüeribachs (zur Sihl) in Wührenbach (Horgen), Kanton Zürich
 Moosbach (Wyna), linker Zufluss der Wyna bei Beromünster, Kanton Luzern

Moosbach  ist der Name folgender Personen:
 Carola Moosbach (* 1957), deutsche Schriftstellerin

 Siehe auch:
 Langenmoosbach
 Moosbachl
 Moosbächle
 Moosbächli
 Moosbaechel
 Moosgraben
 Mosbach (Begriffsklärung)
 Möslebach